Armoy puede referirse a:

 Armoy (Alta Saboya),  Francia
 Armoy (Irlanda del Norte), Reino Unido